SBL – sigla della Super Basketball League taiwanese

Codici 
 SBL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Ana / Yacuma (Bolivia)